Вільло́нг-дель-Мон, Вільлонґ-дель-Мон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Східні Піренеї. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 710 км на південь від Парижа, 145 км на південний захід від Монпельє, 20 км на південь від Перпіньяна.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лангедок-Русійон. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 641 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 1493,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Вільлонг-дель-Мон на сайті французького Національного інституту географії
 Вільлонг-дель-Мон на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Вільлонг-дель-Мон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Східні Піренеї

Примітки 

Муніципалітети департаменту Східні Піренеї